Hamadeh ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Hamadeh (* 1974), libanesischer Tennisspieler
 Marwan Hamadeh (* 1939), libanesischer Politiker und Telekommunikationsminister